El Coronel Roy Mustang és un dels protagonistes de la sèrie d'anime Full metal alchemist.

És el cap de la Caserna General de la Frontera Est (una de les zones més perilloses del país), i el cap directe d'en Edward Elric. És força calculador i intel·ligent, i no té cap vergonya de manipular a qualsevol per aconseguir els seus objectius, sent el seu peó predilecte el protagonista de la sèrie. Tot i això, ajuda força l'Edward per aconseguir el seu objectiu. A més a més, és força reconeguda la seva vessant de faldiller. Veterà de guerra, els horrors que va viure durant aquesta l'hi afecten més del que ell mateix vol admetre.

A més de militar, és un dels millors alquimistes. El seu nom com alquimista es Flame. La seva tècnica consisteix a crear guspires mitjançant un guant d'una tela especial anomenada tela d'ignició que porta a la mà dreta, fent així que l'oxigen que envolta el seu enemic s'inflami i esclati.

Fullmetal Alchemist
Personatges d'anime